Kobyljanskyj () ist der Familienname folgender Personen:

 Antin Kobyljanskyj (1837–1910), ukrainischer ukrainische Kultur- und Bildungsaktivist, Schriftsteller, Arzt und Erfinder
 Julijan Kobyljanskyj (1859–1922), ukrainischer Lehrer, Linguist, Lexikologe und Übersetzer
 Ljuzij Kobyljanskyj (1855–1941), ukrainischer Mediziner und Diplomat
 Omeljan Kobyljanskyj (1932–2008), ukrainischer Künstler und Kunstlehrer
 Stepan Kobyljanskyj (1866–1940), ukrainischer Maler sowie Offizier der österreichisch-ungarischen Armee
 Wolodymyr Kobyljanskyj (1895–1919), ukrainischer Dichter und Übersetzer

Siehe auch:
 Olha Kobyljanska (1863–1942), ukrainische Schriftstellerin